Ножин — фамилия:

 Ножин, Александр Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3180; 26 ноября 1816.
 Ножин, Михаил Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5016; 3 декабря 1834.
 Ножин, Николай Дмитриевич (1841—1866) — русский общественный деятель, социолог, биолог.